Heidenheim steht für:

 Heidenheim an der Brenz, Stadt in Baden-Württemberg
 Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Herrschaft Heidenheim, Herzogsgut der Staufer
 Heidenheim (Mittelfranken), Markt im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Kloster Heidenheim in Heidenheim, Bayern

Heidenheim ist der Familienname folgender Personen:

 Moritz Heidenheim (1824–1898), deutscher Historiker, Theologe und Hebraist
 Philipp Heidenheim (1814–1906), deutscher Rabbiner
 Wolf Heidenheim (1757–1832), deutscher Hebraist und Drücker